Giuseppe Pittau – arcivescovo cattolico italiano 
 Massimo Pittau – linguista, glottologo e accademico italiano
 Maurizio Pittau – economista italiano